Cầu, een rivier in Vietnam.
 Jean Cau (roeier).
 Jean Cau (schrijver).
 Cầu, Vietnamees voor brug.
 Chùa Cầu, een brug in de Vietnamese stad Hội An.

Heren van Domburg 
 Johan Cau
 Maria Magdalena Cau
 Quirina Suzanna Cau